Я́ков Анато́льевич (Нафту́лович) Фиа́лков (20 ноября 1895, Киев — 16 ноября 1958, Киев) — доктор химических наук, профессор, член-корреспондент АН УССР.

Биография 
В 1930 году окончил аспирантуру КПИ. В то же время (с 1925 по 1935 год) был доцентом Киевского фармацевтического института. Впоследствии с 1929 по 1941 год был доцентом КПИ.

С 1930 года стал старшим научным сотрудником Института химии АН УССР. С 1944 по 1956 год был профессором кафедры неорганической химии.

Умер 16 ноября 1958. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Семья 
 Сын — Юрий Яковлевич Фиалков (1931—2002) — советский и украинский учёный-химик, доктор химических наук, профессор Киевского политехнического института, специалист в области физической химии растворов, активный популяризатор научных знаний. Лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки и техники Украины. Также известен как писатель-фантаст (псевдоним — Юрий Цветков).

Публикации 
Автор более 200 работ, среди них 11 монографий. Некоторые из публикаций:
 «Методи аналізу лікарських речовин» («Методы анализа лекарственных веществ»). Учебник. Киев, 1935;
 «Исследования в области комплексных соединений галогенидов и полигалогенидов йода». Монография. Киев, 1950;
 «Межгалоидные соединения». Киев, 1958;
 «Редкие металлы и их значение в народном хозяйстве». Киев, 1948;
 «Будова молекул» («Строение молекул»). Научно-популярная брошюра. Киев, 1952.

Ученики 
Руководитель трёх докторских и 32 кандидатских диссертации. Среди учеников: В. П. Крамаренко, А. И. Генгринович, Л. И. Рапопорт.

Литература 
 Украинская советская энциклопедия. — К., 1984. — Т. 11;
 Основні етапи наукових досліджень кафедри фармацевтичної хімії / Н. П. Максютіна, Л. О. Кириченко, В. Г. Іванисенко та ін. // Фармац. журн. — 1993. — № 6.

Примечания

Ссылки 
 20 ноября 1895 года в Киеве родился Яков Анатолиевич (Нафтулович) ФИАЛКОВ
Похороненные на Байковом кладбище